Onde Andará Lyris Castellani? é uma crônica escrita por Caio Fernando Abreu, jornalista e escritor, publicada no Caderno 2 em 28 de janeiro de 1987, na qual ele "revive" em sua Crônica a atriz Lyris Castellani, personagem implicita na trama,que é dada como desaparecida por volta de 1960 dada como desaparecida após fazer alguns filmes, famosa por sua beleza e corpo esbeltos.
Se ela morreu ou ainda vive, escondida do mundo, no fundo do poço ou muito feliz, não se soube, e talvez nunca se saiba o que veio a lhe acontecer, a grande probabilidade é a de que tenha se cansado dos holofotes e deixado o estrelato, tornando-se uma doce memória de um jornalista, renascida por instantes na página de um jornal com foto.

Muito sobre a personagem é realmente um verdadeiro mistério, por nunca deixar informações concretas na trama.O autor deixou muitas curiosidades aos leitores deixando a dúvida se Lyris existiu  ou não devido a sua forma de escrita deixando o sentimento de catarse.

Dulce Veiga
O filme Onde Andará Dulce Veiga? do diretor Guilherme de Almeida Prado discute as questões da fama e da felicidade, e nasceu da crônica de Caio Fernando Abreu, "Onde Andará Lyris Castellani?", que o levou a procurá-lo para o desenvolvimento de um roteiro.

A história rendeu um livro de mesmo nome, romance autobiográfico e obra mais traduzida de Caio, que morreu sem ver o resultado cinematográfico.

Onde Andará Dulce Veiga? encaixa-se nos gêneros drama e suspense, conta a história de um jornalista que durante uma entrevista com a vocalista de uma banda de rock descobre ser ela filha da cantora e atriz Dulce Veiga, que no auge de sua carreira sumiu deixando tudo para trás. Publica uma matéria sobre ela que chama a atenção de saudosos fãs e admiradores, daí é colocada em suas mãos a "missão" de desvendar seu paradeiro. Mas antes que ele o faça ou não e que a semana acabe, ele terá que descobrir não só a verdade escondida nesse mundo de máscaras que é a fama, mas sobre si mesmo.

Filmado em 2007, a demora com as finalizações pôs em jogo o lançamento do filme nos cinemas pela falta de recursos do cinema brasileiro com divulgação e distribuição. Estreou em 27 de junho de 2008.

Ligações externas
Crônica na íntegra

Contos do Brasil